O Tufte IL é um time de futebol da Noruega que foi criado a partir de uma série de propagandas da Norsk Tipping (a loteria nacional da Noruega).

Ver também
 Norsk Tipping

Ligações externas
 Página oficial do Tufte IL

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 2005